Glogoveanu:
 Ion Glogoveanu (1801, Glogova  ?), un boier român
 Nicolae Glogoveanu
 Toponime
 Râul Glogoveanu, un curs de apă, afluent al Râului Dâmbovnic
 Glogoveanu, o localitate în județul Dâmbovița, Muntenia

Nume de familie românești
Toponime românești